Boo bezeichnet:
 Boô (Weidestall)
 Boo (Programmiersprache)
 eine Figur aus der Manga-Serie Dragon Ball, siehe Dragon_Ball #Boo
 Boo.com, ein ehemaliges englisches Internet-Unternehmen

Geografie:
 Boo (Schweden), einen Ort in Schweden.
 Boo (Spanien), ein Kirchspiel der Gemeinde Aller in Asturien
 Booinseln, einen Teil des indonesischen Archipels Raja Ampat

Personen, Familienname:
 Betty Boo (* 1970), britische Sängerin
 Gangsta Boo (1979–2023), US-amerikanische Rapperin
 Katherine Boo (* 1964), amerikanische Journalistin
 Boo Kim Siang (* 1938), malaysischer Gewichtheber

Boo steht als Abkürzung für:
 Build Own Operate , ein Betreibermodell
 Bootes, den lateinischen Namen des Sternbildes Bärenhüter

BOO steht als Abkürzung für:
 den IATA-Code des Flughafens Bodø

BO-O steht für:
 Departamento Oruro, ISO-3166-2-Code des bolivianischen Departamento

Siehe auch:
 Bo
 Booo, ein schwedischer animierter Kurzfilm (2009)
 Bou (Begriffsklärung)
 BU (Begriffsklärung)
 Buh (Begriffsklärung)

Abkürzung